Nivôse was de vierde maand van de Franse republikeinse kalender; nivôse betekent: sneeuwmaand.

Vergeleken met de gregoriaanse kalender begon de maand op 21, 22 of 23 december en eindigde op 19, 20 of 21 januari.

Maand van de Franse republikeinse kalender